Берёзовая — топоним в России:

Населённые пункты 
 Берёзовая — деревня в Балахтинском районе Красноярского края России.

Реки 
Европейская часть России
 Берёзовая — в Мурманской области (), приток Вувы.
 Берёзовая — название участка реки Монча в Мурманской области.
 Берёзовая — в Ростовской области, приток Калитвы.
 Берёзовая — в Пермском крае, приток Колвы.
 Берёзовая — на Кавказе, приток Подкумка.
 Березо́вая — на Кавказе, приток Белой.
 Берёзовая — в Мурманской области (), приток Стрельны.
 Берёзовая — в Горномарийском районе Марий Эл, приток Сумки.
 Берёзовая — в Саратовской и Волгоградской областях, приток Терсы.

Сибирь
 Берёзовая — в Томской области, приток Басандайки.
 Берёзовая — в Кемеровской области, приток Берёзовой Кривой (бассейн Бердюшихи).
 Берёзовая — в Томской области, приток Еголъяха.
 Берёзовая — в Томской области, верхний приток Елле-Кагала.
 Березовая — в Томской области, нижний приток Елле-Кагала.
 Березовая — в Томской области, приток Еллёкулунъяха.
 Березовая — в Томской области, левый приток Ёлтыревой.
 Березовая — в Томской области, правый приток Ёлтыревой.
 Березовая — в Томской области, приток Игола.
 Березовая — в Томской области, приток Кедровки.
 Березовая — в Красноярском крае, приток Кети.
 Берёзовая — в Ханты-Мансийском АО, приток Колекъёгана.
 Берёзовая — в Томской области, приток Кузуровой (Кызуровой).
 Березовая — в Томской области, приток Лымбельки.
 Берёзовая — в Красноярском крае, приток Малой Еловой.
 Берёзовая — в Томской области, приток Махни.
 Берёзовая — в Красноярском крае, приток Мендели.
 Березовая — в Томской области (12 км), приток Оби.
 Берёзовая — в Томской области, приток Оспы.
 Березовая — в Томской области, приток Сангильки.
 Берёзовая — в Красноярском крае, приток Сочура.
 Берёзовая — в Томской области, приток Ташмы.
 Берёзовая — в Кемеровской области, приток Тебы.
 Берёзовая — в Красноярском крае, приток Тыма.
 Берёзовая — в Томской области, приток Ушайки.
 Берёзовая — в Кемеровской области, приток Чернового Нарыка.
 Берёзовая — в Томской области, приток Черталы.
 Березовая — в Кемеровской области, приток Чумыша.
 Берёзовая — в Кемеровской области.
 Берёзовая — в Кировской и Костромской областях.
 Берёзовая — в Кемеровской области.
 Берёзовая — в Кемеровской области.

Дальний Восток
 Берёзовая — на Камчатке, впадает в Кроноцкий залив.
 Берёзовая — в Хабаровске, приток протоки Хохлацкая — рукава Амура.
 Берёзовая — река на северо-западе Камчатского края.

Разное 
 Берёзовая аллея
 Берёзовая Гать
 Берёзовая гора
 Берёзовая Гора
 Берёзовая Кривая — река в Кемеровской области России, приток Бердюшихи.
 Берёзовая Пойма
 Берёзовая Речка
 Берёзовая роща
 Берёзовая улица
 Большая Берёзовая, Малая Берёзовая
 Верхняя Берёзовая, Нижняя Берёзовая
 Левая Берёзовая, Правая Берёзовая

См. также 
 Берёза (значения), Берёзы (значения)
 Берёзов (значения), Берёзова
 Берёзовый, Берёзовое, Берёзовые (значения)
 Берёзовка/Березо́вка
 Берёзово/Березо́во
 Берёзовский, Березо́вский; Берёзовская, Березо́вская; Берёзовское/Березо́вское

Примечания